Iwanowski oder Iwanowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Iwanowski (1893–1967), russischer Rennfahrer
 Dmitri Iossifowitsch Iwanowski (1864–1920), russischer Biologe und Virologe
 Erich Iwanowski, deutscher Fußballspieler
 Fritz Iwanowski, deutscher Fußballspieler
 Jewgeni Filippowitsch Iwanowski (1918–1991), sowjetischer Armeegeneral
 Michael Iwanowski (* 1948), deutscher Verleger
 Nikolaus von Iwanowsky (* 1845), Mediziner
 Oleg Genrichowitsch Iwanowski († 2014), sowjetischer bzw. russischer Raumfahrtingenieur
 Roman Gennadjewitsch Iwanowski (* 1977), russischer Schwimmer 

Iwanowski steht für:
 Iwanowski (Fatesch), Weiler in der Oblast Kursk in Russland

Siehe auch:
 Ivanovski
 Iwanowskaja